Alhambra de Granada, ciutat palatina andalusí situada a Granada (Espanya)
 Alhambra (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Alhambra (Ciudad Real), municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Alhambra (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Cine Alhambra, sala d'exhibició cinematogràfica al barri de Collblanc (l'Hospitalet de Llobregat)
 Decret de l'Alhambra, decret dictat a l'Alhambra el 31 de març de 1492 pels Reis Ferran d'Aragó i Isabel I de Castella, en el qual s'ordenava l'expulsió dels jueus de la península Ibèrica
 SEAT Alhambra, vehicle produït pel fabricant SEAT
 Alhambra (joc), joc de taula